Шайтан — у мусульманській міфології одне з імен диявола (дідька) і найнижча з категорій джинів; також назва лихих духів у тюрків Поволжя. Етимологічно слово «шайтан» близьке до біблійного сатана.
 Шайтан-Коба (Чортова печера) — печера на правому березі р. Бодрак, поблизу с. Скалисте, Бахчисарайського району, АР Крим.
 Шайтан (удмуртська міфологія) — в удмуртській міфології нечиста сила, божество зла, біс, який протистоїть верховному богу Інмару.
 Шайтан Михайло, Миха́йло Шайта́н (1895, Сімферополь — †1926), російський історик середньовіччя родом з Сімферополя.
 Ібліс або Шайтан — в ісламі — янгол, що протиставив себе Аллаху.
 Шайтан (озеро) — озеро на півдні Уржумського району Кіровської області Росії.
 Шайтан-Капу — урочище в Криму.
 Шайтан-Мердвен — перевал у Криму.
 Шайтанів Бугор — гора в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.